Гальмстад — місто в південній Швеції.
Гальмстад (комуна) — комуна, адміністративно-територіальна одиниця в південній Швеції.
Гальмстад БК — футбольний клуб з міста Гальмстад (Швеція).